Pan Pacific Open 2019, właśc. Toray Pan Pacific Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2019 z cyklu Pan Pacific Open rozgrywany w dniach 16–22 września 2019 roku w Osace na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 823 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w Japonii
2019 w tenisie ziemnym
2019
Zawody sportowe w Osace